Это список стран по миграционному рейтингу с указанием разницы между числом прибывших и уехавших из страны за год на 1000 человек.

Методология 
Превышение числа лиц, въезжающих в страну, над числом выезжающих называют «чистой иммиграцией» (например, 3,56 мигранта на 1000 населения); обратное явление — «чистой эмиграцией» (например, −9,26 мигранта на 1000 населения). Показатель (коэффициент) чистой миграции указывает на вклад миграции в общий уровень изменения численности населения. Показатель чистой миграции не делает различия между экономическими мигрантами, беженцами, и другими категориями мигрантов и не различает легальных и нелегальных мигрантов.

Страны

См. также 
 Список стран по численности иммигрантов
 Список стран по населению
 Миграция населения
 Иммиграция населения

Примечания 

Демографические сравнения стран
Миграция населения